Појам Радован Радовић може да се односи на:
 Радован Радовић (кошаркаш),
 Радован Радовић (политичар),
 Раде Радовић